Die Abkürzung HB, H.B. steht für:

 Haftbefehl
 Handelsbilanz
 Hauptbuch im Rechnungswesen
 Hausbesorger, eine Berufsgruppe
 Herzogtum Braunschweig
 Hochbegabung, weit überdurchschnittliche geistige Begabung
 als H.B. Hinweis auf Eheschließung in den Registern des Standesamtes, vgl. H.A. Hinweis auf Geburtsregister und H.C. Hinweis auf Sterberegister
 Hygienebeauftragter

Automarken:
 Berglunds Mekaniska Verkstad, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller, Markenname HB nach dem Gründer Helmer Berglund
 Chevrolet HB, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 HB (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 H. Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Hauptbahnhöfe:
 Bremen Hauptbahnhof nach DS 100
 Hauptbahnhof, in der Schweiz
 U-Bahnhof Hauptbahnhof (Nürnberg), einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn

Musik:
 Halunkenbande, deutsches Hip-Hop-Label
 HB (Band), eine finnische Symphonic-Metal-Band

Organisationen:
 Evangelische Kirche H.B. in Österreich
 HB Tórshavn, ein färöischer Fußballverein 
 HB (Zigarettenmarke)
 Humanistische Bewegung

Orte:
 Burundi nach dem ICAO-Code
 Hansestadt Bremen
 Hofbräuhaus am Platzl in München (Bayern)
 Staatszugehörigkeitszeichen (Hoheitszeichen) für Luftfahrzeuge aus der Schweiz und Liechtenstein
 Staatliches Hofbräuhaus, Münchner Brauerei Hofbräu

Technik und Wissenschaft:
 Hämoglobin, der Blutfarbstoff (meist als Hb abgekürzt)
 Hansa-Brandenburg, Flugzeughersteller
 Härtegrad (Bleistift) mittel, die Härte einer Bleistiftmine
 hard board, Harte Faserplatte 
 Harderbahn, das Kürzel einer Standseilbahn in der Schweiz
 HB-Werkstätten für Keramik, ein Hersteller keramischer Werkstoffe aus Brandenburg
 Härteprüfung nach Brinell, siehe Härte
 Hierarchical Bayesian, ein Ansatz der Datenanalyse in der bayesschen Statistik
 Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1556–1605)

HB als Unterscheidungszeichen für die Immatrikulation (Luftfahrzeugkennzeichen) in der zivilen Luftfahrt:
 Schweiz: Hoheitszeichen (Staatszugehörigkeitszeichen) gefolgt von drei Buchstaben (z. B. HB-ODH)

HB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Städte Bremen und Bremerhaven
 Großbritannien: Bournemouth
 Norwegen: Elverum in der Provinz Innlandet
 Österreich: Bezirk Hartberg (auslaufend)
 Polen: Innenministerium 
 Tschechien: Okres Havlíčkův Brod (auslaufend)
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)

HB als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bremen 

Abkürzung